Михаил Карнаухов:
 Карнаухов, Михаил Андреевич (род. 1994) — белорусский профессиональный хоккеист, вратарь.
 Карнаухов, Михаил Иванович (1893—1943) — советский партизанский командир, герой Великой Отечественной войны.